Филлип Джон Донахью (; род. 21 декабря 1935, Кливленд, Огайо, США) — американский журналист, телеведущий и режиссёр.

Считается, что благодаря ему в 1960-х годах в США возник такой жанр телепрограммы, как ток-шоу. В 1996 году занял 42 место в списке TV Guide «50 величайших ТВ-звёзд всех времён» (), а его «Шоу Фила Донахью» в 2002 году заняло 29 место в списке «Пятьдесят величайших телешоу всех времён по версии TV Guide».

Наибольшую известность у советских телезрителей приобрёл в качестве ведущего телемостов СССР — США. В книге «Влад Листьев. Пристрастный реквием» утверждается, что телемосты появились с личного разрешения Горбачёва.

Биография

Образование 
 В 1953 году Донахью стал членом первого выпуска средней школы Святого Эдуарда.
 Окончил Университет Нотр-Дам, став бакалавром делового администрирования в 1957 году.

Телевидение 

 Начинал ассистентом режиссёра на радиостанции KYW и на телевидении в Кливленде.
 Работал внештатным корреспондентом канала CBS в вечернем выпуске новостей.
 Вёл утренний выпуск последних известий на канале WHIO-TV в Огайо.
 6 ноября 1967 г. запустил собственное «Шоу Фила Донахью» (WDTN) в Дейтоне, Огайо.
 22 января 1986 г. Донахью приехал в СССР (Ленинград, Киев, Москва). В этом же году его шоу транслировались по советскому телевидению, что пропагандировало жанр ток-шоу в России.
 До 1996 года на пару с Владимиром Познером вёл еженедельную программу Pozner & Donahue на телеканале CNBC.
 В мае 1996 года вышел последний выпуск программы «Шоу Фила Донахью», которая стала рекордным по продолжительности ток-шоу за всю историю американского телевидения.
 В июле 2002 г. по приглашению канала MSNBC Фил вернулся в эфир, но его шоу на этот раз выходило всего семь месяцев. 28 февраля 2003 года, незадолго до начала боевых действий в Ираке, Донахью уволили. Руководство телеканала заявило, что передача закрыта из-за низкого рейтинга. Однако, программа Донахью  имела самый высокий рейтинг из всех программ в прайм-тайм на этом канале. Сам телеведущий назвал произошедшее политическим решением. Шоу Донахью в эфире заменила программа «Ирак — обратный отсчёт». По свидетельству В. Познера, программу закрыли после того как он неосторожно высказался против войны в Ираке. После этого Донахью не мог найти работу ни на одном из телеканалов, несмотря на огромную популярность и желание работать.
 В 2007 г. Донахью вместе с независимым кинорежиссёром Эллен Спиро спродюсировал документальную ленту «Body of War», подлинную история 24-летнего военнослужащего Томаса Янга, инвалида войны в Ираке. В ноябре 2007 года фильм вошёл в список 15 документальных проектов, номинированных на «Оскар» Академией кинематографических искусств и наук.

Семья 
 В 1957 году Фил женился на актрисе Мардж Куни, расторгнул брак в 1975 году, в браке рождено пятеро детей.
 Второй брачный союз в 1980 году заключил с Марло Томас.

Награды 
 За программу «Шоу Фила Донахью» телеведущий неоднократно получал награду Дневная премия «Эмми».

Карьера

MSNBC 
В июле 2002 года Фил Донахью вернулся на телевидение после семи лет выхода на пенсию, чтобы устроить шоу под названием Донахью на MSNBC. 25 февраля 2003, руководство MSNBC закрыло шоу.

Вскоре после его закрытия в прессу просочилась внутренняя записка MSNBC, в которой говорилось, что Донахью следует уволить, потому что он выступил против неизбежного вторжения США в Ирак и что он станет «проблемным публичным лицом для NBC во время войны» и что его программа может стать «домом для либеральной антивоенной повестки дня». Донахью прокомментировал в 2007 году, что руководство MSNBC, принадлежавшее в то время крупному военному подрядчику General Electric, требовало, чтобы «у нас было два консерватора (гостей) на каждого либерала. Меня считали двумя либералами».

См. также 
 Ларри Кинг
 Джонни Карсон

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью о ленте «Body of War» (на англ. языке)
 Donahue, Phil
 Интервью о состоянии отрасли (на англ. языке)
 Интервью (видео, на англ. языке)

Журналисты США
Журналисты-международники
Телеведущие США
Режиссёры телевидения США
Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Политические комментаторы США
Выпускники Университета Нотр-Дам